Gonzalo Burbon (1914-1934) – infant hiszpański, syn króla Alfonsa XIII
 Gonzalo Burbon (1937-2000) – książę Akwitanii, syn Jakuba Burbona, legitymistycznego pretendenta do tronu Francji (Henryk VI)